Артиллери́йская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Артиллерийская улица — улица в Алма-Ате
 Артиллерийская улица — прежнее название улицы Курмангазы в Алма-Ате

Латвия 
 Артиллерийская улица — улица в Риге

Россия 
 Артиллерийская улица — улица в Воронеже
 Артиллерийская улица — улица в Иркутске
 Артиллерийская улица — улица в Казани
 Артиллерийская улица — улица в Калининграде
 Артиллерийская улица — улица в Краснодаре
 Артиллерийская улица — улица в Новосибирске
 Артиллерийская улица — улица в Перми
 Артиллерийская улица — улица в Ростове-на-Дону
 В Санкт-Петербурге
 Артиллерийская улица — улица в Центральном районе
 Артиллерийская улица — улица в Пушкине
 Артиллерийская улица — улица в Павловске
 Артиллерийская улица — улица в Зеленогорске
 Артиллерийская улица— улица в Самаре
 Артиллерийская улица — улица в Саратове
 Артиллерийская улица — улица в Ставрополе
 Артиллерийская улица — улица в Челябинске
 Артиллерийская улица — улица в Хабаровске

Украина 
 Артиллерийская улица — улица в Алуште
 Артиллерийская улица — улица в Боярке Киевской области
 Артиллерийская улица — улица в Донецке
 Артиллерийская улица — улица в Николаеве
 Артиллерийская улица — улица в Одессе
 Артиллерийская улица — улица в Ровне
 Артиллерийская улица — улица в Симферополе
 Артиллерийская улица — улица в Ужгороде
 Артиллерийская улица — улица в Харькове
 Артиллерийская улица — улица в Херсоне

См. также 
 Артиллерийский переулок
 Артиллерийский остров